Arocha är ett släkte av spindlar. Arocha ingår i familjen kaparspindlar. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Kaparspindlar
Arocha